Danilo Nikolić (n. 1983), calciatore serbo
 Danilo Nikolić (n. 1993), cestista montenegrino